

Botanica
Alpinia – genere di piante della famiglia Zingiberacee
Giardino botanico Alpinia – giardino botanico del comune piemontese di Stresa

Zoologia
Alpinia – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae